Un logiciel d'édition de contenu pédagogique sert à créer et à mettre en page un contenu d'enseignement sur un écran. Une partie de cet article aborde les moyens d'accès et de visualisation à ces contenus d'un point de vue de la création, des moyens de diffusion et de l'utilisateur.

Il peut être stocké sur un support magnétique (disque dur) ou optique (CD-ROM, DVD) et s’exécuter dans une architecture multimédia équipée d'un périphérique de lecture DVD (PS2, X-box, PC) ou client/serveur Web grâce à la mise en œuvre d'un navigateur et d'une plate-forme d'apprentissage en ligne.

Un tel logiciel s'intègre généralement dans un dispositif de formation, venant compléter d'autres outils tels que les logiciels de gestion de la formation (administration et gestion de formation présentielle) et les learning management sytems (gestion de formation à distance).

Les outils de création 
Les outils utilisés proviennent du monde audiovisuel mais certains éditeurs de logiciels se sont spécialisés pour faciliter la création ou la conversion de contenu à but pédagogique.

Ces logiciels sont souvent compatibles avec l'un des langages, formats, standards ou normes ci-dessous :  
formats textuels : HTML, CSS
machine virtuelle : JavaScript, RIA (java, Silverlight, flash).
langage de programmation : JavaScript, C#, actionscript, Lingo, PHP, Java, C, C++, etc.
format audio/vidéo : jpeg, png, wav, ogg, qt, swf, mp3
normes serveur LMS, CMS.
normes d'interopérabilité : SCORM, AICC, IMS, QTI, LOM.
normes d'accessibilité Web : WCAG, WAI-RIA, jquery RIA]

Les outils de contenu
 voir Traitement de texte qui supporte directement ou par l'export le format HTML. Le monde professionnel utilise le SGML .
 voir : logiciel d'animation
 voir : logiciel audio
 voir : logiciel vidéo
 voir : Logiciel de présentation
 voir : Logiciel de Publication
 voir : Logiciel de capture d'écran
 logiciel de manipulation automatique de logiciel (Capture les évènements clavier souris)
 logiciel de création de contenus interactifs comme H5P qui se sert de HTML5 et Javascript pour faciliter la création de contenus interactifs en ligne.
 Timeline
 Scénarisation
 Avatar

Pour la partie texte, il existe des logiciels purement texte avec plus ou moins de mise en forme comme les traitements de texte mais sans vraiment atteindre le niveau des logiciels utilisés dans le monde de la PAO(Microsoft Publisher, QuarkXPress, Scribus, PageMaker). Ces logiciels gèrent mieux le positionnement des données, la typographie, les couleurs, le gamut, la Quadrichromie utilisés dans le monde de l'imprimerie.

Les outils de programmation 
Ils combinent parfois le contenu non interactif, ce sont des outils d'authoring qui ajoutent de l'interactivité comme c'est le cas pour les logiciels de création de DVD, de télécommande, ou d'interface Web interactive RIA.

Les outils utilisés sont des environnements de développement intégré et ont pour nom 
 environnement de développement C# silverlight
 environnement de développement actionscript flash MX
 environnement de développement java
 environnement javascript AJAX

Des outils plus faciles et ne nécessitant pas de programmer existent pour la création de contenu pédagogique. Ces outils permettent de créer des cours, des évaluations.

Logiciels d'évaluation
Tous les logiciels pédagogiques proposent une évaluation passive (cours bien suivi) ou interactif (questionnaire avec réponse). La norme SCORM permet cette évaluation mais aussi la validation  La qualité de l'évaluation est un domaine d'étude aussi bien dans le monde public que privé.

Logiciels d'évaluation
voir Logiciel d'évaluations.
Ces logiciels existent bien avant le Web mais ne s'intègrent pas dans une norme d'interopérabilité.
Ces outils proposent des tests et des Questionnaires dans un but d'évaluations. Les évaluations de type comportementales/psychologiques dites évaluations authentiques ne peuvent s'évaluer par ces moyens.

Logiciels d'évaluation et d'examen 
Les mêmes logiciels sont utilisés puisqu'ils permettent d'évaluer l'apprenant mais un système supplémentaire de surveillance (matériel et logiciel) est ajouté pour éviter toutes possibilités de triche comme lors d'examens collectifs en salle avec surveillants.
Le système comprend :
un microphone : pour s'assurer du silence.
une caméra 360 degrés pour s'assurer de l'absence d'autres personnes et surveiller le candidat.
un périphérique de reconnaissance d'empreintes digitales.
un logiciel qui enregistre et/ou visualise les évènements qui ont lieu dans l'ordinateur.
un logiciel qui bloque le lancement  d'applications.
une personne qui surveille ces différents dispositifs durant la durée de l'épreuve.

Différents systèmes ont déjà été commercialisés pour augmenter la facilité d'utilisation et la  sécurité  (softwaresecure, ProctorU, kryterion) et des sociétés, universités  commencent à l'utiliser.

Logiciels de création interopérable
Ces logiciels réunissent en un seul outil un logiciel xml (orienté SCORM, AIIC ou QTI) et un logiciel de présentation (flash, powerpoint).

Certains de ces  logiciels ne nécessitent pas  la connaissance d'un langage de programmation pour gérer l'interactivité au sein du cours (test leçon) ou externe au cours (évaluation scorm aicc blackboard).Ils se basent sur des modèles de présentation ou l utilisateur ne fait que déplacer (glisser) son contenu (images audio vidéo texte) a des emplacements bien définis. Ces logiciels ont pour nom ispring et sont souvent basés sur une interface flash.

Le développement de cours compatible SCORM nécessite de tester le cours en situation réelle et donc de charger le cours en local pour analyser les évènements (appel de fonction avec valeur des arguments) en raison de l'interaction entre l'utilisateur et le cours.

Ces tets peuvent se faire au sein des LMS. Ainsi  Moodle a un mode debugger qui permet après téléchargement du cours dans le navigateur de visualiser dans le navigateur un pop up qui affiche les données échangées entre un paquet SCORM et le serveur Moodle.

Il existe aussi des outils qui permettent de simuler un client et un serveur appelé un RTE (Run Time Environment).  Les RTE permettent selon leur compatibilité aux normes (SCORM 2004 ou SCORM 1.2) de s'assurer que les cours fonctionneront dans les environnements compatibles supportant les mêmes normes.

Il existe aussi des outils d'analyse qui fonctionnent comme des cours (wrapper) mais dont le but est de tester  le bon fonctionnement des RTE.

Enfin, il est possible de suivre les données transmises entre le LMS et le client en utilisant des outils d'analyse du protocole http (HTTPAnalyzer, Charles).

Pour ce qui est des outils, l'aspect le plus important n'est pas de connaitre le type de fichiers multimédia utilisés dans le cours mais le de connaitre le type de rendu dans lequel les contenus s'organiseront entre eux (css/html/javascript, flash/actionscript, xaml/C#, applet) et leur compatibilité avec la norme SCORM (1.2, 2004). Le type de rendu défini le langage de programmation.

Parmi les logiciels permettant de produire des contenus pédagogiques SCORM,  peut citer le WOK (World Of Knowledge), éditeur et agrégateur de contenus permettant d'extraire des contenus aux formats normés tels que SCORM.

Environnement virtuels pour la formation 
Les outils ont été dans le passé des logiciels développés  spécifiquement pour un système d'exploitation ou pour un périphérique multimédia (magnétoscope VHS, lecteur DVD de salon) disposant d'une interface homme-machine. À noter que les supports de diffusion d'informations que sont la radio et la télévision ont été très peu utilisés dans le domaine pédagogique du fait de leur coût et d'un manque de volonté lorsque l'on compare à d'autres pays (chaînes culturelles). Les utilisateurs leur ayant préféré la K7 (audio, VHS) pour l'apprentissage respectivement des langues et du sport. Les télécommandes/manettes interactives utilisant la capture de mouvement peuvent être utilisées dans le domaine éducatif. Les chapitres sont par ordre d'apparition des technologies.

Texte
L'apparition du Web a permis de réutiliser  ces ressources textuelles jadis imprimées/reliées sous forme de livre/document électronique (html, xhtml, css)  accessibles aux clients Web ou navigateurs en améliorant les fonctionnalités multimédias et interactives du client (et donc du serveur). 
Les fonctionnalités techniques que les clients/serveurs respectent sont :
 JavaScript, ajax, comet ;
support de plusieurs moteurs d'exécution (Système d'exploitation / machine virtuelle) et  plugin (doc, pdf, powerpoint, vidéo, shockwave).

Exemples :
 LimeSurvey
 Cours de l'école polytechnique
 Canal numérique du savoir
 Le kiosque numérique de l'éducation
 L'éducation en image avec France 5
 Sésam Math les mathématiques pour tous
 SCÉRÉN la librairie de l'éducation en ligne

Vidéo
Le contenu vidéo analogique (vhs) avant  diffusé par voie terrestre et satellite de façon analogique a évolué au cours du temps avec du contenu numérisé (DV), interactif (set op BOx et DVD) diffusé de façon numérique (numérique hertzien et satellite). Avec l'augmentation des infrastructures (bande passante) de l'Internet (ADSL, câble, 3G/UMTS) et la diffusion du contenu (illégale en raison du droit d'auteur) ; les services de diffusion et de partage vidéo comme YouTube ont démocratisé la vidéo. Cette diffusion (streaming/P2P) s'appuie sur des technologies propriétaires (sous licence). En effet, des serveurs, codecs et protocoles spécifiques sont mis en œuvre dans le cadre de la diffusion de vidéo par Internet contrairement au protocole Web HTTP (IETF) et au contenu textuel HTML (CERN /W3C) qui sont libres. De plus, de par la taille des données et le mode de diffusion et le type de contenu (piste d'images, piste de sous-titres, pistes audios) ; cette technologie demande une bande passante et un espace de stockage plus important qui a un coût non négligeable.

Ces données peuvent être visionnées par l'utilisation d'un logiciel de lecture multimédia en mode VOD ou multi/unicast.la technologie P2P/Swarm / bitorrent(Tribler) et l'hypothétique HTML5 vidéo (protocole http !) sont des technologies qui pourraient contourner le problème des licences. Le format JPEG image aussi utilisé en vidéo est aussi un format sous licence propriétaire. Ces technologies ont permis le développement de la téléphonie sur IP (micro casque haut parleur) et de la visioconférence sur IP (webcam).

DVD vidéo/ CD audio
Même si la norme DVD vidéo permet une interaction plus grande que les cassettes VHS avec l'utilisateur final, la norme permet par programmation d'obtenir des DVD de quiz avec certains logiciels d'authoring DVD vidéo. Ils sont utilisables par des lecteurs de salon DVD. Ces DVD peuvent aussi ne contenir que des cours sous forme de vidéo. Il est à noter que certains lecteurs vidéo peuvent lire d'autres formats que le mpg2 défini dans la norme DVD vidéo comme les CD audio ou autre. Dans ce dernier cas, le support optique n'est pas un DVD vidéo ou CD audio au sens strict mais support de stockage comme le serait les fichiers vidéo (fivx) ou audio (mp3) stockés sur une clé USB ou un périphérique de stockage externe mobile.   
 Qui veut gagner des millions (DVD vidéo interactif)
 formation code de la route 5 (DVD vidéo Interactif)
 apprendre l'anglais avec Go english (CD audio + magazine)
 jeux niveau maternelle (DVD Vidéo Interactif)

DVD shockwave 
Il se compose d'un DVD créé par un l'outil d'authoring  Director/shockwave dont la programmation se fait en utilisant le langage Lingo.
Ces DVD ne sont utilisables que sur des ordinateurs compatibles avec shockwave.
Il existe deux formats shockwave ayant le même rôle (séquence animé interactive) :
Le ShockWave (fichier avec suffixe *.dcr) nécessite d'installer le plugin Macromedia ShockWave.
Le ShockWave Flash (fichier avec suffixe .swf) nécessite d'installer le plugin Macromedia Flash (Macromédia a été racheté par Adobe)
formation CACES (DVD multimédia)

Logiciel et navigateur
Ces logiciels sont des applications qui s'installent sur le système d'exploitation d'un ordinateur (dmg sous Mac. exe, msi sous Windows. rpm, deb sous Linux). Ils ont été adaptés à la taille de l'écran (grand, petit)  fonctionnant sur un périphérique fixe (ordinateur) ou mobile (téléphone, PDA, tablette PC, ordinateur portable ou ultraportable).
Les premiers navigateurs fonctionnaient en mode ligne de commande pour consulter du texte sur le réseau [Internet] grâce au Web ; l'apparition du mode graphique et des premiers navigateurs (Mosaic) a permis l'évolution des technologies permettant d'incorporer du contenu agréable, multimédia et interactif dans des  pages html (xhml).
 Question pour un champion (logiciel)
 GCompris (logiciel éducatif)
 Stellarium (logiciel)
 Cabri Géomètre (logiciel géométrie)
 CaRScript (logiciel de géométrie)

Tableau blanc interactif
Il existe plusieurs logiciels de tableau blanc interactif (TBI) souvent liés aux constructeurs de matériels (tableaux, capteurs, tablettes…).

Un seul de ces outils est open-source et respecte les standarts d'interopérabilité. Il s'agit du logiciel OpenBoard.

Il est également possible d'utiliser Impress contenu dans OpenOffice ou LibreOffice.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Apprentissage en ligne
 Echelle de Likert
 KEduca
 Wims
 Système de gestion de l'apprentissage

Liens externes

Bibliographie 

Apprentissage électronique
Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement